Esta lista contém os afluentes do Rio Sizandro.

Ribeira da Bica
Ribeiro dos Torneiros
Ribeira da Macheia
Ribeira das Cardosas
Ribeira da Boiça
Ribeiro do Pisão
Ribeira da Barqueira
Ribeiro Cova da Raposa
Ribeira do Espanhol
Regueira da Várzea
Rio Sangue
Vala dos Amiais
Ribeira da Conquinha
Ribeiro Monzebro
Ribeira de Pedrulhos
Regueira da Alagoa
Ribeiro do Olho de Água
Rio Pequeno
Regueira dos Coxos
Ribeira da Azenha Velha.

Sizandro
Afluentes do Rio Sizandro